Miejscowości w USA:
 Kernersville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth
Gminy w USA:
 Kernersville (ang. Kernersville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth